Harlan megye (Kentucky)
Harlan megye (Nebraska)